Серо Чикито има више значења:

 Серо Чикито, Сан Педро Буенависта (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Чикито (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Чикито (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Чикито (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику